Bustelo puede referirse a:

 Bustelo (apellido), apellido de origen gallego.

Divisiones administrativas

En Galicia 
 Bustelo de Fisteus, lugar y parroquia del concello de Quiroga.
 Bustelo (Alfoz), lugar de la parroquia de O Pereiro, concello de Alfoz.
 Bustelo (Arzúa), lugar de la parroquia de Brandeso, concello de Arzúa.
 Bustelo (Becerreá), lugar de la parroquia de Vilachá, concello de Becerreá.
 Bustelo (Bóveda), lugar de la parroquia de Martín, concello de Bóveda.
 Bustelo (Cervantes), lugar de la parroquia de O Castro, concello de Cervantes.
 Bustelo (Coristanco), lugar de la parroquia de Valenza, concello de Coristanco.
 Bustelo (Covelo), lugar de la parroquia de Campo, concello de Covelo.
 Bustelo (Dodro), lugar de la parroquia de San Xoán de Laíño, concello de Dodro.
 Bustelo (Dumbría), lugar de la parroquia de Salgueiros, concello de Dumbría.
 Bustelo (Ferrol), lugar de la parroquia de Mandiá, concello de Ferrol.
 Bustelo (Guitiriz), lugar de la parroquia de O Buriz, concello de Guitiriz.
 Bustelo (Lalín), lugar de la parroquia de Lebozán, concello de Lalín.
 Bustelo (Laracha), lugar de la parroquia de Vilaño, concello de Laracha.
 Bustelo (Muras), lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
 Bustelo (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Vicinte, concello de Otero de Rey.
 Bustelo (Silleda), lugar de la parroquia de Escuadro, concello de Silleda.
 Bustelo (Gondaísque), lugar de la parroquia de Gondaísque, concello de Vilalba.
 Bustelo (San Martiño de Lanzós), lugar de la parroquia de San Martiño de Lanzós, concello de Vilalba.
 Bustelo (Vilardevós), lugar de la parroquia de Santa María de Traseirexa, concello de Vilardevós.
 Bustelo (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.
 O Bustelo (Narón), lugar de la parroquia de Doso, concello de Narón.
 O Alto de Bustelo, lugar de la parroquia de Carballedo, concello de Carballedo.
 Bustelo de Abaixo, lugar de la parroquia de Carballedo, concello de Carballedo.
 Bustelo de Arriba, lugar de la parroquia de Carballedo, concello de Carballedo.
 Bustelo de Lor, lugar de la parroquia de Vilar de Lor, concello de Quiroga.
 Bustelo de Murias, lugar de la parroquia de Negueira, concello de Negueira de Muñiz.

En Portugal 
 Bustelo (Amarante), antigua freguesia del municipio de Amarante, distrito de Oporto.
 Bustelo (Chaves), antigua freguesia del municipio de Chaves, distrito de Vila Real.
 Bustelo (Cinfães), freguesia del municipio de Cinfães, distrito de Viseu.
 Bustelo (Penafiel), freguesia del municipio de Penafiel, distrito de Oporto.
 Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei, freguesia del municipio de Amarante, distrito de Oporto.
 Bustelo (São Roque), lugar de la freguesia de Vila Chã de São Roque, municipio de Oliveira de Azeméis.
 Bustelo (Gondoriz), aldea de la freguesia de Gondoriz, municipio de Terras de Bouro.